Die Saison 2022 der German Football League 2 war die 40. Saison der GFL2, der zweithöchsten Spielklasse der Sportart American Football in Deutschland.

Die reguläre Saison begann am 21. Mai und endete am 28. August.

Teams 

In der Saison 2021 traten im Süden nur sechs Teams an, weshalb es keine Absteiger gab. Im Norden gingen zwar acht Teams an den Start, jedoch fehlten in der höheren Klasse, der GFL, zwei Teams, die zu dieser Saison aus der GFL2 aufgefüllt wurden. Dadurch gab es auch im Norden keine Absteiger aus der GFL2. Zum Vorjahr fehlen damit im Norden die Berlin Adler und die Düsseldorf Panther, sowie die Straubing Spiders im Süden, die allesamt in die GFL aufgestiegen sind. Als neue Teams kamen im Süden die Stuttgart Scorpions hinzu, die nach 28 Jahren im Oberhaus wieder zweitklassig sind. Aus den Regionalligen stiegen im Süden die Ingolstadt Dukes und die Gießen Golden Dragons auf, im Norden qualifizierten sich die Paderborn Dolphins und die Hildesheim Invaders. Alle vier Teams haben bereits in der Vergangenheit Zweitligaerfahrung gesammelt.

In der Gruppe Nord gehen damit folgende Teams an den Start:
 Staffel 1
 Assindia Cardinals
 Langenfeld Longhorns
 Paderborn Dolphins (Aufsteiger der Regionalliga West 2021)
 Solingen Paladins
 Staffel 2
 Hamburg Huskies
 Hildesheim Invaders (Aufsteiger der Regionalliga Nord 2021)
 Lübeck Cougars
 Rostock Griffins

In der Gruppe Süd gehen folgende Teams an den Start:
 Staffel 1
 Bad Homburg Sentinels
 Gießen Golden Dragons (Aufsteiger der Regionalliga Mitte 2021)
 Stuttgart Scorpions (Absteiger GFL Süd 2021)
 Wiesbaden Phantoms
 Staffel 2
 Frankfurt Pirates
 Fursty Razorbacks
 Ingolstadt Dukes (Aufsteiger der Regionalliga Süd 2021)
 Kirchdorf Wildcats

Saisonverlauf

Gruppe Nord

Spiele Nord 

Quelle: GFL2 Spielplan auf gfl.info

Abschlusstabelle Nord 

Quelle: GFL2 Tabellen auf gfl.info
Erläuterungen:
 Relegation
 Abstieg

Gruppe Süd

Spiele Süd 

Quelle: GFL-Spielplan auf gfl.info

Abschlusstabelle Süd 

Quelle: GFL2 Tabellen auf gfl.info
Erläuterungen:
 Relegation
 Abstieg

Relegation

Nord 
Die Paderborn Dolphins gewinnen die Relegation mit 21:20 gegen die Düsseldorf Panther und steigen damit in die GFL Nord auf. Die Panther steigen in die GFL2 Nord ab.

Süd 
Die Ingolstadt Dukes steigen ohne Relegationsspiele in die GFL Süd auf, da Frankfurt Universe auf die Relegation verzichteten und freiwillig in die GFL2 Süd absteigen.

Aufstiegsrunde in die GFL2

Nord 
Die Münster Blackhawks und die Oldenburg Knights schließen die Aufstiegsrunde als Erst- und Zweitplatzierte ab und steigen damit in die GFL2 Nord auf. Da alle drei Teams dasselbe Sieg-Niederlage-Verhältnis haben, ist die Differenz der Touchdownbilanz entscheidend für die Reihenfolge.

Süd 
Die Pforzheim Wilddogs und die Regensburg Phoenix schließen die Aufstiegsrunde als Erst- und Zweitplatzierte ab und steigen damit in die GFL2 Süd auf.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2022
American-Football-Saison 2022